Taut, német családnév
 Feltót (románul Tauț), település Romániában, Arad megyében